«Маня Валевска» (нем.: Manja Valewska) — фильм Австрии 1936 года режиссёра Йозефа Ровенского по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

На 4-ом Венецианском кинофестивале фильм номинировался на «Кубок Муссолини» в категории «Лучший иностранный фильм»

Сюжет 
По сути, это пересказ «Анны Карениной» Льва Толстого, с изменёнными именами — действие происходит в среде польской аристократии.

Единственное серьёзное отклонение от толстовского оригинала происходит в конце, когда, потерпев позор из-за своего незаконного внебрачного романа, героиня предстает перед судом за убийство своего мужа, но оказывается, что тот на самом деле покончил с собой, позволив героине счастливый конец.

В ролях 
 Мария Андергаст — графиня Маня Раминска
 Ольга Чехова — графиня Поля Валевска
 Петер Петерсон — граф Александр Валевски
 Ганс Шотт-Шобингер — Яро фон Ольгинский
 Эрнст Думке — граф Бодо Валевски
 Артур Малковски — Оберт Полецки
 Рудольф Карл — Финко, слуга фон Ольгинского
 Траудль Старк — малютка Сасия
 Михаил Ксанто — адвокат
 Роберт Вальберг — прокурор
 Альфред Нойгебауэр — председатель суда
 Камилла Герцхофер — фон Раминска
 Харальд Мареш — брат Мани
 Ирмгард Альберти — Ольга, служанка Мани

Источники 
  Manja Valewska // Illustrierter Film-Kurier, Nr. 1467, 1936
 Manja Valewska // TV Guide

Фильмы Австрии 1936 года
Чёрно-белые фильмы Австрии
Чёрно-белые фильмы 1930-х годов
Фильмы-мелодрамы Австрии
Экранизации романа «Анна Каренина»